Hamadan kan syfta på följande platser:

Iran 

 Hamadan (provins), 
 Hamadan, provinshuvudstad, 
 Hamadan Airport, flygplats,